LFAY (lycée), un lycée au Vietnam
 LFAY (aérodrome), le code OACI d'un aérodrome français